Турнир BNP Paribas Masters 2012 года в мужском одиночном разряде проводится в 41-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, семь из которых прошли по результатам квалификации, и ещё трое получили специальное приглашение от организаторов.

Давид Феррер — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион турнира — Роджер Федерер — не защищал свой титул.

Общая информация 
Впервые с турнира в Торонто 2000 года до финала турнира серии ATP 1000 дошёл теннисист, ранее не игравший на подобных соревнованиях.

Дойдя до финала парижского турнира Ежи Янович смог набрать достаточный рейтинг, чтобы подняться в Top30 одиночной классификации. До него последним представителем Польши на этих позициях был Войцех Фибак, бывший 26-й ракеткой мира 21 октября 1985 года.

Посев 
Все посеянные участники начинают турнир со второго круга.

  Роджер Федерер (Отказ)
  Новак Джокович (Второй раунд)
  Энди Маррей (Третий раунд)
  'Давид Феррер (Титул)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Хуан Мартин дель Потро (Третий раунд)
  Янко Типсаревич ''(Четвертьфинал)

<li>  Хуан Монако (Третий раунд)
<li>  Джон Изнер (Второй раунд)
<li>  Николас Альмагро (Третий раунд)
<li>  Ришар Гаске (Второй раунд)
<li>  Марин Чилич (Второй раунд)
<li>  Милош Раонич (Третий раунд)
<li>  Кэй Нисикори (Третий раунд, отказ)
<li>  Станислас Вавринка ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

BNP Paribas Masters 2012